Vrăjitorul din Oz, conform originalului din engleză [The] Wizard of Oz se poate referi la:

 Vrăjitorul din Oz, conform titlului original,  The Wonderful Wizard of Oz - Minunatul vrăjitor din Oz, carte scrisă în 1900 de scriitorul american L. Frank Baum
 Vrăjitorul din Oz (film din 1939), cea mai notabilă adaptare cinematografică a romanului omonim 
 Vedeți lista de ecranizări pentru celelalte adaptatări cinematografice sau de televiziune 
 Vrăjitorul din Oz (personaj), personajul în sine

Adaptări ale romanului

Film 
  The Wizard of Oz (film din 1925), film mut american regizat de Larry Semon
  The Wizard of Oz (film din 1933), film de animație canadian, regizat de Ted Eshbaugh
  The Wizard of Oz (film din 1939), film american, al casei de filme MGM, cu Judy Garland în rolul principal
  The Wizard of Oz (film din 1982), film de lung metraj de anime japonez

Televiziune și video 
  The Wizard of Oz (serial TV), serial de televiziune animat
  The Wizard of Oz (film din 1950), adaptare pentru televiziune din 1950

Spectacole de musical și concerte 
  The Wizard of Oz (musical din 1902), de L. Frank Baum, Paul Tietjens și alții
  The Wizard of Oz (musical din 1942), spectacol de musical comandat de și care a avut loc la Saint Louis Municipal Opera
  The Wizard of Oz (musical din 1987), adaptat de Royal Shakespeare Company
  The Wizard of Oz (musical din 2004), regizat de David Fleeshman
  The Wizard of Oz (musical din 2011), de Andrew Lloyd Webber și Tim Rice

Jocuri 
  The Wizard of Oz (1985 joc video), joc ilustrat de aventuri 
  The Wizard of Oz (video game), joc SNES din 1993
  The Wizard of Oz: Beyond the Yellow Brick Road, joc Nintendo de tip DS din 2008
  The Wizard of Oz (arcade), joc cu premii în jetoane care pot fi transformate în bani prin recompensare
 The Wizard of Oz, mașină de joc a companiei  WMS Gaming
  The Wizard of Oz (pinball), „mașină cu ace” (pinball machine) din jocurile din seria Jersey Jack

Oameni porecliți "Wizard of Oz"
 Ozzie Smith (născut în 1954), American baseball player
 Quinten Hann (născut în 1977), jucător australian de  snooker
 Campionul en-titre al  Oz Academy Openweight Championship

Alte utilizări 
  Experimentul Wizard of Oz, un anumit tip de experiment de cercetare
  The Wizard of Oz (album), înregistrare muzicală a producției australiene din 2001 a musical-ului The Wizard of Oz
  :en:Wizards of Oz, Australian jazz ensemble with Dale Barlow, Paul Grabowski, Lloyd Swanton, Tony Buck

Vezi și 
  Adaptări variate ale The Wizard of Oz
  The Wonderful Wizard of Oz (dezambiguizare), o altă dezambiguizare
  Meco Plays The Wizard of Oz, album muzical din 1978 de Meco
  Wizard of Ahhhs, album din 2007 de Black Kids

Vrăjitorul